Дупилумаб (торговое название Дупиксент) - это рекомбинантное, полностью человеческое моноклональное антитело изотипа IgG4, блокирующее эффекты ИЛ-4 и ИЛ-13 посредством специфического связывания с ИЛ-4Рα - общей субъединицей гетеродимерных рецепторов ИЛ-4 и ИЛ-13. ИЛ-4 и ИЛ-13 представляют собой ключевые цитокины воспаления 2 типа, которое играет важную роль в патогенезе таких заболеваний, как бронхиальная астма, атопический дерматит, хронический полипозный риносинусит и эозинофильный эзофагит.

Показания к применению

В Российской Федерации 
В России Дупиксент одобрен для применения

 у взрослых пациентов с атопическим дерматитом среднетяжелого и тяжелого течения при недостаточном ответе на терапию топическими лекарственными препаратами или в случае, когда такие препараты не рекомендованы к применению;
 у пациентов старше 12 лет в качестве поддерживающей терапии бронхиальной астмы среднетяжелого и тяжелого течения c эозинофильным фенотипом или гормональнозависимой бронхиальной астмой, получающих пероральные глюкокортикостероиды.

В США 
В Соединенных Штатах Америки Дупиксент одобрен для применения

 у пациентов старше 12 лет с атопическим дерматитом среднетяжелого и тяжелого течения при недостаточном ответе на терапию топическими лекарственными препаратами или в случае, когда такие препараты не рекомендованы к применению;
 у пациентов старше 12 лет в качестве поддерживающей терапии бронхиальной астмы среднетяжелого и тяжелого течения c эозинофильным фенотипом или гормональнозависимой бронхиальной астмой, получающих пероральные глюкокортикостероиды;
 у взрослых пациентов в качестве поддерживающей терапии недостаточно контролируемого хронического полипозного риносинусита.

Механизм действия 
Воспаление 2 типа играет важную роль в патогенезе многих атопических заболеваний, включая бронхиальную астму, способствует ограничению воздушного потока и увеличивает риск обострений. ИЛ-4 и ИЛ-13 выступают в качестве основных факторов воспаления второго типа, активируя множественные типы клеток (например, тучные клетки, лимфоциты, эозинофилы, нейтрофилы, макрофаги) и индуцируя множественные медиаторы (например, иммуноглобулин E, гистамин, эйкозаноиды, лейкотриены, хемокины и цитокины, включая эотаксин/CCL11, TARC/CCL17 и ИЛ-5), участвующие в воспалении 2 типа. Блокирование пути передачи сигналов ИЛ-4/ИЛ-13 дупилумабом у пациентов снижает концентрации многих из этих маркеров воспаления 2 типа, включая иммуноглобулин E, периостин и множественные провоспалительные цитокины и хемокины (например, эотаксин, TARC), а также снижает уровень фракции оксида азота в выдыхаемом воздухе (FeNO) - маркер воспаления в легких.

Примечания 

Моноклональные антитела
Бронхиальная астма